

Котів (Котув) — село в гміні Лабова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Котів (Котув) — село в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства